Die Charcot-Trias bezeichnet in der Medizin zwei verschiedene Symptomenkomplexe:

 Charcot-Trias (Neurologie) (Charcot-Trias I) in der Neurologie
 Charcot-Trias (Innere Medizin) (Charcot-Trias II) in der Inneren Medizin